Big Brother kan avse:

 Big Brother – artistnamn för diskjockeyn Sydney Onayemi
 Big Brother (diskotek) – ett diskotek i Stockholm som drevs av Sydney Onayemi under 1970- och 80-talen
 Big Brother (programformat) – en lista över de olika versionerna av dokusåpa Big Brother
 Big Brother (Sverige) – en dokusåpa i Sverige